Nötören kan syfta på följande platser:

Åland 

 Nötören (Kumlinge, Åland), 
 Nötören (Brändö, Åland),